

Geografia 
 Ibb (إب) – capitale del governatorato di Ibb (Yemen)

Sigle 
 Illes Balears-Banesto – squadra ciclistica spagnola
 International Broadcasting Bureau – agenzia federale degli Stati Uniti
 Istituto di biostrutture e bioimmagini – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Municipio Metropolitano di Istanbul

Codici 
 ibb – codice ISO 639-3 della lingua ibibio

Sport 
 IBB – nelle statistiche del baseball, base per ball intenzionale (Intentional base on balls)